Miejscowości w Polsce
 Młyńsk – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Papowo Biskupie
 Młyńsk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Płońsk
 Młyńsk – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska